Ermittlung steht für:
 Ermittlung nach der Strafprozessordnung oder dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Deutschland, siehe Ermittlungsverfahren
 allgemeiner Erforschung und Feststellung entscheidungsrelevanter Sachverhalte durch Behörden, siehe Amtsermittlung
 Tätigkeit eines Detektivs

Die Ermittlung steht für:
 Die Ermittlung, Theaterstück von Peter Weiss
 Die Ermittlung (Film), Aufzeichnung des Stücks von Peter Weiss von 1966

Siehe auch: